Le Grand Prix moto d'Argentine 2019 est la  manche du championnat du monde de vitesse moto 2019.

Cette  du Grand Prix moto d'Argentine s'est déroulée du 29 au  sur le autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2019
Sport en Argentine en 2019
Sport en mars 2019
Argentine